W roku 2020 odbyła się 77. edycja 1. deild Wysp Owczych – drugiej ligi piłki nożnej Wysp Owczych. W rozgrywkach brało udział 10 klubów z całego archipelagu. Dwa kluby uzyskały prawo gry w Betrideildin – najwyższym poziomie ligowym na archipelagu, natomiast drużyny z dziewiątego i dziesiątego miejsca spadły do 2. deild.

Rozgrywki rozpoczęły się zgodnie z planem 7 marca, jednak z przyczyny pandemii COVID-19 przerwano je na ponad dwa miesiące i kolejne mecze odbyły się 16 maja. Zakończą się one 6 listopada, a nie 24 października, jak pierwotnie zakładano.

Uczestnicy

Tabela ligowa

Wyniki spotkań

Regularne spotkania

Dodatkowe spotkania

Przypisy 

2020 w piłce nożnej
Drugi poziom rozgrywek piłkarskich na Wyspach Owczych
2020 na Wyspach Owczych